Бен Бітон (*1991) — ізраїльський футболіст, захисник.
 Стів Бітон (англ. Steve Beaton, нар. 5 лютого 1964) — англійський професійний гравець в дартс, чемпіон світу .
 16226 Бітон (16226 Beaton) — астероїд головного поясу.
 Нір Бітон (івр. ניר ביטון‎, нар. 30 жовтня 1991, Ашдод) — ізраїльський футболіст, півзахисник клубу «Селтік».
 Бітон Кулібалі (1689—1755) — засновник імперії Сеґу.
 Клеобіс і Бітон, Кле́обіс і Бі́тон (грец. Kleobis, Biton) — за аргоською легендою, сини Кідіппи, жриці Гери Аргоської, які самі запряглися в колісницю й повезли свою матір у храм Гери.
 Джон Бітон (англ. John Beaton; нар. 9 січня 1982 року, Мотервелл, Шотландія) — шотландський футбольний арбітр.
 Ізабелла Бітон, Ізабелла Мері Бітон (в дівоцтві Мейсон, більш відома як Місіс Бітон, 12 березня 1836 — 6 лютого 1865) — британська домогосподарка, кулінарка і письменниця.

Див. також 
 Бетон (значення)